The Тёлки:

 The Тёлки. Повесть о ненастоящей любви — книга российского писателя Сергея Минаева;
 The Тёлки (сериал) — экранизация книги.